Монте Флоридо има више значења:

 Монте Флоридо (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Флоридо (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Флоридо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику